Беттіна Бюнге і Катарина Малеєва були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Мадеєва, яка виступала в парі з Раффаеллою Реджі.

Мерседес Пас і Тіна Шоєр-Ларсен виграли титул, у фіналі перемігши пару Малеєва і Реджі з рахунком 7–6, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Зіна Гаррісон /  Кетлін Горват (чвертьфінал)
 Мерседес Пас /  Тіна Шоєр-Ларсен (чемпіонки)
 Катарина Малеєва /  Раффаелла Реджі (фінал)
 Аранча Санчес /  Сандра Вассерман (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Belgian Open Doubles Draw

Belgian Open (теніс)
Тур WTA 1988